Sulzbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Sulzbacher (* 1936), österreichischer Komponist und Dirigent
 Fritz Sulzbacher (* 1945), österreichischer Politiker
 Harald Sulzbacher (* 1965), österreichischer Jazz-Pianist, Keyboarder, Komponist und Musikproduzent
 Lukas Sulzbacher (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Max Sulzbacher (1901–1976), deutsch-britischer Biochemiker
 Raphaela Sulzbacher (* 1991), österreichische Biathletin und Skilangläuferin
 Valentin Sulzbacher (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Willy Sulzbacher (1876–1908), französischer Fechter

Siehe auch:
 Sulzbach (Adelsgeschlecht)
 Sulzenbacher